Узлов — русская фамилия. Известные носители:

 Узлов, Георгий Дмитриевич (1927—2019) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Узлов, Иван Герасимович (род. 1923) — советский учёный-металлург, доктор технических наук.